Il toponimo Moviliţa può riferirsi a diverse località della Romania:
 Movilița, comune del distretto di Ialomița
 Movilița, comune del distretto di Vrancea